Prospect Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Prospect Hall (Maryland), ID-Nr. 80001810
 Prospect Hall (New York), ID-Nr. 99000460

Siehe auch:
 Prospect House